Delsarte ist der Familienname folgender Personen:

 François Delsarte (1811–1871), französischer Sprecherzieher und Bewegungspädagoge
 Jean Delsarte (1903–1968), französischer Mathematiker